Stohl, i Štohl:
 Igor Štohl (1964, Bratysława), słowacki szachista, arcymistrz od 1992 roku
 Manfred Stohl (* 1972), austriacki kierowca rajdowy

 (3715) Štohl (1980 DS), planetoida